Bandar Agung (Lubuk Batang), een plaats in Indonesië
Bandar Agung (Sragi), een plaats in Indonesië
Bandar Agung (Suoh), een plaats in Indonesië
Bandar Agung (Lahat), een plaats in Indonesië
Bandar Agung (Pendopo), een plaats in Indonesië
Bandar Agung (Pasma Air Keruh), een plaats in Indonesië
Bandar Agung (Bandar Sribawono), een plaats in Indonesië
Bandar Agung (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië
Bandar Agung (Ulu Manna), een plaats in Indonesië